Przyjmy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Przyjmy, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Przyjmy, village du powiat de Wyszków